Karl Hecker ist der Name folgender Personen:

* Karl Hecker (Mediziner) (1812–1878), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Karl von Hecker (1827–1882), deutscher Gynäkologe
 Karl Hecker (Politiker), deutscher Politiker, MdL Sachsen 
 Karl Hecker (Architekt) (1858–1939), deutscher Architekt
 Karl Hecker (Altorientalist) (1933–2017), deutscher Altorientalist

Siehe auch:
 Carl Hecker (1795–1873), deutscher Kaufmann